Дитрих III:
 Дитрих III (Дирк III Иерусалимский; ок. 981/989—1039) — граф Западной Фрисландии (Голландии) с 993 года, старший сын графа Арнульфа и Лиутгарды Люксембургской.
 Дитрих III (ок. 1260—1307) — маркграф Нижней Лужицы в 1291—1303 из дома Веттинов.